Улица Бри́вибас ( — улица Свободы) — название улиц в ряде населённых пунктов Латвии (всего насчитывается 55 улиц с таким наименованием). Улицы в наиболее крупных городах:
 Улица Бривибас — улица в Балвах.
 Улица Бривибас — улица в Вентспилсе.
 Улица Бривибас — улица в Даугавпилсе.
 Улица Бривибас — улица в Добеле.
 Улица Бривибас — улица в Екабпилсе.
 Улица Бривибас — улица в Ливанах.
 Улица Бривибас — улица в Лиепае.
 Улица Бривибас — улица в Огре.
 Улица Бривибас — улица в Резекне.
 Улица Бривибас — улица в Риге.